Села:
 Засулля  — Полтавська область, Лубенський район
 Засулля  — Сумська область, Роменський район
Район:
 Засулля — колишнє село-передмістя міста Ромен (райцентр на Сумщині), нині міський історичний район.
 Засулля — колишнє окреме село, а нині північно-східна частина села Сенча (Миргородський район на Полтавщині).
Природоохоронна територія:
 Засулля — ботанічний заказник, Сумська область. 
Залізниця:
 Засулля — залізнична станція Полтавської дирекції Південної залізниці